Апертура 2012 стала 33-м сокращенным турниром (с момента разделения чемпионата на Апертуру и Клаусуру) Лиги MX, а также определила трёх участников Кубка Либертадорес 2013 от Мексики.

Схема проведения турнира 

Турнир состоит из двух частей:
 Отборочный этап: состоит из 17 туров.
 Финальный этап: состоит из четвертьфинальных, полуфинальных и финальных матчей.

Отборочный этап 

Отборочный этап играется по трёхбальной системе. Положение в общей таблице определяется по сумме очков, набранных по следующим правилам:
 За победу присуждается три очка.
 За ничью присуждается одно очко.
 За поражение присуждается ноль очков.

В этом этапе участвуют 18 клубов Лиги MX 2012/2013, играющие друг с другом в течение 17 туров.

Положение клубов в таблице в конце отборочного этапа является суммой очков, набранных каждым из них, и представлено в порядке убывания. Если по окончании 17 туров два или более клуба набрали одинаковое количество очков, их положение определяется по следующим критериям:
 Лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
 Большее количество забитых мячей.
 Результаты личных встреч.
 Большее количество мячей, забитых на выезде.
 Лучшее положение в таблице коэффициентов.
 Положение в таблице фэйр-плэй.
 Жребий.

Места, занятые клубами, участвующими в финальном этапе, определяются положением в общей таблице.

8 лучших команд в общей таблице автоматически попадают в финальный этап, чтобы побороться за звание чемпиона Мексики.

Финальный этап 

8 клубов, попавших в финальный этап, получают номер, соответствующих месту, которое они заняли в общей классификационной таблице по окончании 17 туров. Матчи финального этапа состоят из следующих стадий:
 Четвертьфинальные матчи
 Полуфинальные матчи
 Финальные матчи

Клубы, забившие большее число голов по сумме двух матчей, проходят в следующую стадию. В случае равенства голов, победетелем становится та команда, которая забила наибольшее число голов на выезде. Если и по этому критерию не удалось выявить победителя, то в расчет берется положение команды в общей классификационной таблице.

Команды 

Ниже представлен список из 18 команд, участвующих в сезоне. «Эстудиантес Текос» вылетел в Лигу Ассенсо после накопления низшего коэффициента за три прошлых сезона, завершив своё 36-летнее пребывание в лиге. Его заменил «Леон», победитель Лиги Ассенсо 2011/2012. Это первый сезон «Леона» в первом дивизионе после 10 лет с момента вылета.

Города и стадионы

Регулярный чемпионат 

Время начала матчей дано по Центральному мексиканскому времени (UTC-6 и UTC-5 — для летнего времени)

Таблица регулярного чемпионата 

{| class=wikitable style="font-size: 95%; text-align: center"
|-
!width="25" title="Позиция"|#
!width="200"|Команда
!width="25" title="Игры"|И
!width="25" title="Выиграно"|В
!width="25" title="Сыграно вничью"|Н
!width="25" title="Проиграно"|П
!width="50" title="Забитые и пропущенные мячи"|М
!width="25" title="Разница мячей"|±
!width="25" title="Очки"|О
!width="300"|Квалификация или вылет
|- align="center" bgcolor=ACE1AF
!1
|align="left"|Толука
|| 17 || 10 || 4 || 3 || 28 − 17 || +11 ||  34  ||rowspan="2" bgcolor=ACE1AF|Второй раунд Кубка Либертадорес 2013
|- align="center" bgcolor=ACE1AF
!2
|align="left"|Тихуана
|| 17 || 9 || 7 || 1 || 23 − 15 || +8 ||  34 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!3
|align="left"|Леон
|| 17 || 10 || 3 || 4 || 34 − 17 || +17 ||  33  ||bgcolor=D0F0C0|Первый раунд Кубка Либертадорес 2013
|- align="center" bgcolor=FFFFCC
!4
|align="left"|Америка
|| 17 || 8 || 7 || 2 || 28 − 15 || +13 ||  31  ||rowspan="3" bgcolor=FFFFCC|Проходят в Лигилью
|- align="center" bgcolor=FFFFCC
!5
|align="left"|Морелия
|| 17 || 6 || 9 || 2 || 25 − 16 || +9 ||  27 
|- align="center" bgcolor=FFFFCC
!6
|align="left"|Крус Асуль
|| 17 || 6 || 8 || 3 || 22 − 15 || +7 ||  26 
|- align="center" bgcolor=FFFFCC
!7
|align="left"|Монтеррей
|| 17 || 5 || 8 || 4 || 23 − 23 || 0 ||  23  ||rowspan="2" bgcolor=FFFFCC|Проходят в Лигилью, но не могут попасть в южноамериканские турниры
|- align="center" bgcolor=FFFFCC
!8
|align="left"|Гвадалахара
|| 17 || 6 || 5 || 6 || 17 − 17 || 0 ||  23 
|- align="center"
!9
|align="left"|Сантос Лагуна
|| 17 || 6 || 5 || 6 || 22 − 26 || −4 ||  23  ||Не может попасть в южноамериканские турниры
|- align="center"
!10
|align="left"|УНАМ Пумас
|| 17 || 7 || 2 || 8 || 18 − 23 || −5 ||  23 
|- align="center"
!11
|align="left"|Хагуарес Чьяпас
|| 17 || 6 || 4 || 7 || 23 − 24 || −1 ||  22 
|- align="center"
!12
|align="left"|Тигрес УАНЛ
|| 17 || 5 || 6 || 6 || 23 − 18 || +5 ||  21  ||Не может попасть в южноамериканские турниры
|- align="center"
!13
|align="left"|Пачука
|| 17 || 5 || 6 || 6 || 13 − 20 || −7 ||  21 
|- align="center"
!14
|align="left"|Атланте
|| 17 || 5 || 5 || 7 || 23 − 28 || −5 ||  20 
|- align="center"
!15
|align="left"|Сан-Луис
|| 17 || 3 || 6 || 8 || 14 − 24 || −10 ||  15 
|- align="center"
!16
|align="left"|Пуэбла
|| 17 || 3 || 4 || 10 || 16 − 27 || −11 ||  13 
|- align="center"
!17
|align="left"|Атлас
|| 17 || 1 || 9 || 7 || 16 − 24 || −8 ||  12 
|- align="center"
!18
|align="left"|Керетаро
|| 17 || 1 || 4 || 12 || 11 − 30 || −19 ||  7 
|}

Результаты матчей

Лигилья

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com 
 Лучшие бомбардиры в истории 
 Чемпионат Мексики по футболу на "Футболе Западного Полушария 

Мексика